è un manga scritto da Aka Akasaka e disegnato da Mengo Yokoyari. È stato serializzato sulla rivista Weekly Young Jump di Shūeisha dal 23 aprile 2020 e i suoi capitoli raccolti in dieci volumi tankōbon a partire dal gennaio 2023. L'edizione italiana dell'opera è stata pubblicata da Edizioni BD sotto l'etichetta J-Pop a partire dal 30 marzo 2022 con un totale, per ora, di sei volumi pubblicati. 

A giugno 2022 è stato annunciato che la serie riceverà un adattamento anime da parte dello studio Doga Kobo che andrà in onda nell'aprile 2023.

Trama 
Aquamarine e Ruby sono i figli della famosa idol Ai Hoshino e seguono le sue orme per diventarlo anche loro mentre affrontano il lato oscuro dello spettacolo. Tuttavia, si scopre che sono la reincarnazione di un medico e di una paziente e che entrambi si reincarnano come figli della loro idol preferita.

Personaggi 
 / 
Doppiato da: Takeo Ōtsuka (Aqua da adolescente), Yumi Uchiyama (Aqua da giovane), Kent Itō (Gorou Amemiya)
Prima di reincarnarsi era un ostetrico sulla ventina di nome Gorou Amemiya. Era un grande fan di Ai Hoshino e anche responsabile della consegna del suo bambino. Dopo essere stato ucciso dallo stalker di Ai si ritrova reincarnato come suo figlio. Aquamarine, più comunemente indicato come Aqua, è uno studente che frequenta la Yoto Highschool. Dopo la morte di sua madre, giura di scoprire la verità dietro l'omicidio. Credendo che l'omicidio sia stato organizzato dal suo sconosciuto padre biologico, che teorizza essere nell'industria dell'intrattenimento, persegue una carriera nella recitazione per trovarlo e vendicare sua madre.

Doppiata da: Yurie Igoma (Ruby), Tomoyo Takayanagi (Sarina Tendouji)
Prima di reincarnarsi era una malata terminale di nome Sarina Tendouji sotto la cura di Gorou. Si ritrova reincarnata insieme al fratello gemello, Aquamarine, come figlia di Ai Hoshino. Prima della sua reincarnazione, Sarina era ossessionata dalle idol e sognava di diventare una di loro. Pochi anni dopo essersi reincarnata, Ai viene assassinata. Dopo la sua morte, Ruby si allena per diventare una idol come lo era stata lei. All'età di 14 anni, Ruby ha fatto il provino per diventare una idol, ma è stata rifiutata con una falsa telefonata da Aqua che non le permetterà di seguire le orme di Ai. Così, Ruby decide di formare il suo gruppo di idol sotto la Strawberry Productions. Il gruppo idol è composto da Kana Arima e MEM-cho.

Doppiata da: Rie Takahashi
Ai viveva in campagna senza il padre, scomparso dalla nascita, e la madre, che è stata arrestata. È cresciuta in un orfanotrofio e all'età di 12 anni è stata scoperta dal presidente della Strawberry Productions, Ichigo Saitou, per diventare una idol. Ai non credeva di poter diventare una idol perché non conosceva l'amore, quindi Ichigo le spiega che può mentire e fingere di mostrare amore per i fan. Alla fine diventa il volto del gruppo di idol, B-Komachi. All'età di 16 anni, Ai era incinta di due gemelli. Ha deciso di tenerli e ha nascosto il fatto al mondo per crearsi una famiglia e ha interrotto le sue attività da idol. Dopo la nascita dei gemelli, Aquamarine e Ruby, è tornata alle sue attività da idol. All'età di 20 anni, un fan ha scoperto dell'esistenza dei suoi figli e la uccide per "aver tradito i suoi fan".

Doppiata da: Megumi Han
Kana era considerata un prodigio della recitazione da bambina. Ha incontrato Aqua per la prima volta quando lo spettacolo in cui si trovava aveva bisogno di una comparsa e lei è intervenuta. Da adolescente, il numero di ruoli recitativi è diminuito perché avrebbe sempre rubato i riflettori ai suoi coetanei quindi, per sopravvivere nell'industria della recitazione, Kana ha deciso di trattenere il suo talento recitativo. Si è riunita con Aqua e Ruby al liceo e ha iniziato a sviluppare sentimenti per la prima. Lottando per diventare grande nell'industria della recitazione, Ruby convince Kana a unirsi al suo gruppo di idol, B-Komachi. Lei si unisce e diventa l'idol principale del gruppo.

Akane è un'attrice che si iscrive a un reality show per adolescenti, My Love with a Star Begins Now (LoveNow), dove incontra Aqua. Durante lo spettacolo, Akane era un personaggio trascurato ma aveva bisogno di far conoscere la sua presenza per promuovere il teatro in cui stava attualmente lavorando. In un episodio di LoveNow, graffia accidentalmente un altro personaggio femminile in faccia. Gli spettatori dello spettacolo si sono scatenati e hanno iniziato a insultarla sui social media con minacce di morte. Dopo aver letto le minacce di morte, si vorrebbe suicidare, ma Aqua la ferma dopo averla fatta calmare. Verso la fine dello spettacolo, la sua immagine si schiarisce e Aqua la bacia durante l'ultimo episodio. La coppia decide di rimanere insieme dopo lo spettacolo per mantenere le apparenze. Diversi mesi dopo la loro relazione, scopre i piani di Aqua per vendicare sua madre e giura di sostenerlo in ogni modo possibile.

MEM-cho è una star di YouTube e TikTok che si iscrive a LoveNow. Ha cercato di diventare un idol ma non ci è riuscita a causa della sua situazione familiare. Ha deciso di trasmettere in live streaming e mentire sulla sua età per guadagnare molti follower. Dopo LoveNow, Aqua la recluta in B-Komachi. Era riluttante a causa della sua età, ma alla fine decide di unirsi.

Ichigo è il presidente della Strawberry Productions. È il marito di Miyako Saitou. Ichigo era responsabile del reclutamento di Ai Hoshino nel B-Komachi. Agisce come custode di Aqua e Ruby dopo la morte di Ai.

Miyako è la moglie di Ichigo Saitou e funge da custode principale di Aqua e Ruby dopo la morte di Ai. Gestisce la Strawberry Productions e mantiene a galla l'attività dopo lo scioglimento dell'originale B-Komachi.

Gotanda è il regista che ha scovato Aqua e lo ha convinto a diventare un attore.

Media

Manga 
Oshi no ko, scritto da Aka Akasaka e disegnato da Mengo Yokoyari, è serializzato sulla rivista seinen di Shūeisha Weekly Young Jump dal 23 aprile 2020. Shūeisha ha raccolto i suoi capitoli in singoli volumi tankōbon. Il primo volume è stato pubblicato il 17 luglio 2020. Al 19 gennaio 2023 sono stati pubblicati dieci volumi. 

Nell'aprile 2022, Shūeisha ha iniziato a pubblicare la serie in inglese sul sito web e app mobile Manga Plus. Nel luglio 2022, all'Anime Expo, Yen Press ha annunciato di aver concesso in licenza la serie per la pubblicazione in inglese. La serie è stata concessa in licenza in Indonesia da M&C!, in Francia da Kurokawa, in Italia da Edizioni BD e in Argentina e Spagna da Editorial Ivrea.

Anime 

Un adattamento anime è stato annunciato nel giugno 2022. La serie sarà prodotta da Doga Kobo e diretta da Daisuke Hiramaki, con Chao Nekotomi come assistente alla regia, Jin Tanaka alla sceneggiatura e Kanna Hirayama al character design. Successivamente è stato rivelato che la serie verrà trasmessa nel corso da aprile 2023 e il primo episodio avrà una durata di 90 minuti e verrà proiettato in anticipo in sale selezionate in Giappone il 23 marzo dello stesso anno. Le sigle saranno rispettivamente  del duo Yoasobi (apertura) e  dei Queen Bee.

Accoglienza 
Ad aprile 2021, il manga aveva in circolazione oltre un milione di copie.

Oshi no ko si è classificato 11° nell'elenco dei migliori manga del 2021 per lettori maschi Kono manga ga sugoi! di Takarajimasha, mentre si è classificato al settimo posto nell'elenco del 2022. La serie si è classificata al 4º posto nella classifica "Fumetti consigliati dai dipendenti della libreria nazionale del 2021" dal sito web dell'Honya Club. La serie si è classificata al 13º posto nell'elenco "Book of the Year" 2021 della rivista Da Vinci.

Oshi no ko è stato nominato per il 14° Manga Taishō nel 2021 e si è piazzato 5° con 59 punti; è stato nominato per la 15ª edizione nel 2022 e si è piazzato ottavo con 49 punti. Nell'agosto 2021 Oshi no ko ha vinto il Next Manga Award nella categoria cartacea. Il manga è stato nominato per il 67º Premio Shōgakukan per i manga nella categoria generale nel 2021, il 26º Premio culturale Osamu Tezuka nel 2022, e il 46º Premio Kōdansha per i manga nella categoria generale nel 2022.

La serie si è classificata al 5º posto nel quinto sondaggio "Most Wanted Anime Adaptation" di AnimeJapan nel 2022.

Note

Collegamenti esterni 
Manga
 
 

Serie animata

Serie anime basate su manga